Angelo Antonazzo (n. 1981) – calciatore italiano
 Gerardo Antonazzo (n. 1956) – vescovo cattolico italiano